Туркменбаши́ ( «глава туркмен») — титул Сапармурата Ниязова, первого президента Туркмении (1990—2006). Может также означать:
 Туркменбашы (быв. Красноводск) — город в Балканском велаяте Туркмении.
 Туркменбаши (быв. Джанга) — посёлок в Балканском велаяте Туркмении.
 Туркменбаши (быв. Энергетик) — посёлок городского типа в Марыйском велаяте Туркмении.
 Туркменбаши — название месяца январь в Туркмении, принятое в честь Сапармурата Ниязова (см. Туркменский календарь).
 Орден «Туркменбаши»
 Туркменбаши — международный аэропорт города Туркменбаши.
 Туркменбаши — залив Каспийского моря.
 «Туркменбаши» — банк в Туркмении.

См. также 
 Аркада́г ( — «покровитель») — титул Гурбангулы Бердымухамедова, второго президента Туркмении (2007—2022).